Das Mixed der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Jared Palmer und Rennae Stubbs. Das Finale gewann die Paarung Ellis Ferreira und Corina Morariu in zwei Sätzen gegen Joshua Eagle und Barbara Schett.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open 2001 auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2001